Le Tournoi de tennis de Cincinnati est le  Masters Series de la saison 2007. Il s'est déroulé du 13 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte son  en simple face à James Blake. C'est la  que le suisse s'impose à Cincinnati.
 En double la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram remporte le titre face aux jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan qui perdent leur  consécutive à Cincinnati. Il s'agit pour tous les deux de leur  et le  dans la catégorie Masters 1000.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2007) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Cincinnati
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en août 2007